Домино:
 Домино (роман Сетона-Томпсона) — роман Э. Сетона-Томпсона
 Домино (роман Корнблата) — фантастический роман С. Корнблата